Кабана-де-Бергантіньйос (гал. Cabana de Bergantiños, ісп. Cabana de Bergantiños) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія.
Роберт Дональд Кабана(); род. 1943) - астронавт НАСА.